Аванесян Ашот Дадікоєвич — заслужений діяч культури України.
 Аванесян Ваграм Авакович — міністр економіки Вірменії у 1996—1997 та 2013—2014 роках.
 Аванесян Давид Гаврушевич — російський боксер-професіонал.
 Даліта Аванесян — вірменська співачка, учасниця дитячого Євробачення-2011.
 Аванесян Олексій Васильович (* 1984) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мгер Аванесян — вірменський спортсмен-паралімпієць.
 Мгер Аванесян — вірменський футболіст.

Також 
 Ованесян
 Ованнісян